

Sources 
 .
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes), pour divers points de détails.
 .

Tours - Saint-Nazaire